Pro memoria  – locuzione latina
 Promemoria  – applicazione per i sistemi operativi iOS, macOS e watchOS
 Promemoria  – libro di Marco Travaglio

Altri progetti